Tamare peut désigner :

Tamare : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mara dans l'État de Zulia ;
 Tamare : capitale de la paroisse civile de Tamare, dans la municipalité de Mara dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme